Ivanovka je lahko:

Ivanovka, posestvo Sergeja Rahmaninova
ivanovka, rastlina